

Geografia 
Irlanda
 Bandon – fiume 
 Bandon – città della Contea di Cork
 Stati Uniti d'America
 Bandon – città della Contea di Coos, Oregon

Altri usi 
Bandon (impero bizantino) – un'unità militare e amministrativa bizantina.